Anastasiya Markovich (née en 1979), peintre ukrainienne
 Erez Markovich (né en 1978), joueur israélien de basket-ball